Harmaankivensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Harmaankivensaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Harmaankivensaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar